{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#ADD8E6"
!colspan="12"|Dallas Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Jamie Murray   Michael Venus
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Nathaniel Lammons   Jackson Withrow
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |1–6, 7–6(7–4), [10–7]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Dallas Open 2023 – Dublu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dallas jucat pe terenuri cu suprafață dură. Marcelo Arévalo și Jean-Julien Rojer au fost campionii en-titre, dar au ales să nu participe la această ediție.

Jamie Murray și Michael Venus au învins perechea Nathaniel Lammons și Jackson Withrow în finală cu 1–6, 7–6(7–4), [10–7] pentru a câștiga titlul de dublu la Dallas Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw

2023
ATP Tour 2023